Federico Carabetta (n. , Cipolletti, Provincia de Río Negro) es un piloto argentino de automovilismo de velocidad, actualmente retirado. Compitió, entre otras categorías, en TC 2000, Top Race Junior y Turismo Nacional.

Resumen de carrera

Resultados

TC 2000

Súper TC 2000

Notas

Referencias 

Pilotos de automovilismo de Argentina
Pilotos de TC2000 Series
Pilotos de Súper TC2000
Pilotos de Turismo Nacional
Hombres
Pilotos de Top Race
Pilotos de Copa Mégane Argentina